La saison 2016-2017 de Superliga est la cent-quatrième édition de la première division danoise. Elle oppose les quatorze meilleurs clubs du Danemark en une série de vingt-six journées suivie de barrages, servant à déterminer le champion, les clubs qualifiés pour les compétitions européennes ainsi que les équipes reléguées. Lors de cette saison, Copenhague défend son titre face à 13 autres équipes dont 3 promus de deuxième division.

Cette saison marque le passage du nombre de participants de 12 à 14 équipes.

Participants 
Légende des couleurs

Phase préliminaire 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de fair-play.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

Source : Superligaen

Barrages de championnat 
Les points et buts marqués lors de la phase championnat sont retenus en totalité. À l'issue de cette phase, le premier au classement remporte le championnat et se qualifie pour le deuxième qualificatif de la Ligue des champions 2017-2018, le deuxième se qualifie pour le premier tour qualificatif de la Ligue Europa 2017-2018, et le troisième se qualifie pour un match d'appui face au vainqueur des barrages européens. Si le vainqueur de la Coupe du Danemark termine dans les trois premières places (ce qui est le cas cette saison), la place de barrages est laissée au quatrième du championnat.

|
|valign=top align=left width=40%|

|}

Barrages de qualification 
Les deux premiers des deux groupes sont qualifiés pour les demi-finales des barrages européens tandis que les deux derniers des deux groupes sont qualifiés pour les demi-finales des barrages de relégation.

Groupe A 

|
|valign=top align=left width=45%|

|}

Groupe B 

|
|valign=top align=left width=45%|

|}

Barrages européens 
Le vainqueur des barrages européens se qualifie pour le premier tour de qualification de Ligue Europa 2017-2018.

Barrages de relégation 
Les deux derniers de chaque groupe de qualification disputent les barrages de relégation. Les deux vainqueurs et les deux perdants du premier tour s'affrontent lors du deuxième tour : le vainqueur de la première confrontation est maintenu en première division tandis que le perdant dispute un match de barrage contre le troisième de la deuxième division, le perdant de la deuxième confrontation est quant à lui directement relégué en division inférieure tandis que le vainqueur affronte l'équipe arrivée deuxième de celle-ci. Les deux vainqueurs de ce troisième tour sont qualifiés pour la saison suivante du championnat.

Légende des couleurs

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2016-2017
Danemark M1
Football 2016-2017
Football 2016-2017